El caruru puede referirse a:

Caruru (planta) - nombre de plantas de la Familia Amarantáceas;
Caruru (secreción) - líquido compuesto principalmente de ácido clorhídrico y restos de alimentos;
Caruru - comida de la cocina baiana y de candomblé;
Carurú - municipio de Colombia del departamento de Vaupés.
Caruru (mitología)